Calmar peut faire référence :
 au nom vernaculaire des céphalopodes de l’ordre des teuthides, également écrit sous la forme calamar ;
 à Calmar, une ville du comté de Winneshiek, dans l’État de l’Iowa aux États-Unis ;
 à Calmar, une ville de l’État d'Alberta au Canada ;
 au lac Calmar, au Canada.

Voir aussi 
 , plusieurs localités en Bolivie

Homonymie de toponyme